Жетысуский район () — административно-территориальная единица города Алма-Аты. Образован в 1936 году как Ленинский район. 12 декабря 1995 года был переименован в Жетысуский.

Руководство 
С июля 2019 года Жетысуским районом руководит Кикимов Максат, является сыном Сакена Кикимова депутата Алматинского облмаслихата и племянником оскандалившегося в 2016 году бывшего акима города Конаев — Сатжана Кикимова. В 2019 году жители Жетысуского района пожаловались на Максата Кикимова акиму города Бахытжану Сагинтаеву, который по их словам не был заинтересован в решении вопроса с компенсациями и зевал во время личной встречи.

Население 
Национальный состав (на начало 2019 года):

 казахи — 78 353 чел. (47,20 %)
 русские — 48 926 чел. (29,47 %)
 уйгуры — 19 745 чел. (11,89 %)
 корейцы — 2 692 чел. (1,62 %)
 киргизы — 2 674 чел. (1,61 %)
 татары — 2 279 чел. (1,37 %)
 дунгане — 2 066 чел. (1,24 %)
 азербайджанцы — 1 630 чел. (0,98 %)
 курды — 1 165 чел. (0,70 %)
 узбеки — 1 073 чел. (0,65 %)
 немцы — 881 чел. (0,53 %)
 украинцы — 812 чел. (0,49 %)
 турки — 577 чел. (0,35 %)
 другие — 3 128 чел. (1,88 %)
 Всего — 166 001 чел. (100,00 %)

Акимы 
 Баталов, Амандык Габбасович (1994—2001)
 Кульмаханов, Амир Кульмаханович (06.2001 — 26.05.2009)
 Аликулов, Ербол Шымкентбаевич (26.05.2009 — 03.2013)
 Разаков, Талгат Кошенович (04.03.2013 — 10.07.2017)
 Тажибаев, Мухтар Ильясович (с 10.07.2017 — 07.2019)
 Кикимов, Максат Сакенович (с 29.07.2019 — 09.2020)
 Кокобаева, Гульнара Ахметжановна (с 26.10.2020)

Примечания 

Районы, названные в честь Владимира Ленина
Появились в 1936 году в Казахстане
Районы, образованные в 1936 году